Maggi puede hacer referencia a:

 Maggi, famosa marca de sopa fundada por el suizo Julius Maggi.
 Beatriz Maggi, ensayista cubana.
 Blairo Maggi, político brasileño.
 Carlos Maggi, escritor uruguayo.
 Diana Maggi, actriz argentina de origen italiano.
 Diego Maggi, exbasquetbolista argentino.
 Emile Maggi, atleta francés especializado en la prueba de 10 km marcha.
 Girolamo Maggi, jurisconsulto, filólogo, escritor e ingeniero italiano.
 Jorge Maggi, piloto deportivo argentino.
 Juan Curuchet Maggi, pintor y paisajista uruguayo.
 Juan Eugenio Maggi, ingeniero y ministro de Transporte argentino.
 Julius Maggi, fundador suizo de la empresa Maggi.
 Leopoldo Maggi, protozoólogo italiano.
 Luigi Maggi, actor y director cinematográfico italiano.
 Marco Maggi, artista visual uruguayo. 
 María del Carmen Maggi (1947-1975), una psicóloga argentina.
 Maurren Maggi, atleta brasileña.
 Oriana Maggi, botánica, micóloga, profesora, taxónoma, curadora, y exploradora italiana.
 Rosa María Maggi, ministra chilena.